Canapino – uccello della famiglia degli Acrocefalidi.

Persone 
Canapino – pseudonimo di Otello Donato Canapa, cantante italiano. 
Canapino – soprannome attribuito ad Enrico Viti e successivamente al figlio Leonardo Viti (rispettivamente Canapino I e Canapino II), fantini italiani.